GfSE steht für:
 Gesellschaft für Systems Engineering, deutscher Interessenverband

GFSe steht für:
 GoldFish Snout epithelial, Zelllinie vom Goldfisch (Carassius auratus) zur Erforschung des Virus der infektiösen Pankreasnekrose, siehe infektiöse Pankreasnekrose

Abkürzung